È stata la prima edizione del torneo.
In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno sconfitto in finale Jérémy Chardy e Fabrice Martin con il punteggio di 7–6(2), 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Marcelo Melo /  Horia Tecău (quarti di finale)

 Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (finale)
 Sander Gillé /  Joran Vliegen (quarti di finale)
 Ken Skupski /  Neal Skupski (secondo turno)
 Marcelo Demoliner /  Santiago González (semifinale)

Wildcard 

  James Duckworth /  Marc Polmans (secondo turno)

 Andrew Harris /  Alexei Popyrin (primo turno)

Alternate 

  Harry Bourchier /  Jason Kubler (primo turno)

Ranking protetto 

  Mackenzie McDonald /  Tommy Paul (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Murray River Open 2021